Aupa ist der deutsche Name folgender Toponyme: 
 Aupa (Fella), Nebenfluss der Fella in Friaul, Oberitalien (Flusssystem des Tagliamento), siehe Aupatal  (ital. Valle d'Aupa) 

 Úpa, Nebenfluss der Elbe im Riesengebirge, Nordostböhmen, Tschechien 
 Kleine Aupa (Malá Úpa), Nebenfluss der Úpa in Tschechien
 Malá Úpa (Kleinaupa), Gemeinde im Okres Trutnov, Kralovehradecký kraj, Tschechien
 Velká Úpa (Groß-Aupa), Ortsteil von Pec pod Sněžkou im Riesengebirge in Tschechien 
 Aupa, ältere Ortsbezeichnung für Trautenau